Финал Кубка Турции по футболу 2002/2003 годов состоялся 23 апреля 2003 года. «Трабзонспор» переиграл «Генчлербирлиги» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка Турции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2003
Турция
Матчи ФК «Трабзонспор»
Матчи ФК «Генчлербирлиги»
События 23 апреля
Апрель 2003 года
Спорт в Турции в 2003 году
Спортивные соревнования в Анталье